«Ketevan» — шостий студійний альбом британської джаз-блюз співачки грузинського походження Кеті Мелуа. В Британії альбом вийшов 16 вересня 2013 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кеті Мелуа 

Альбоми Кеті Мелуа
Альбоми Dramatico Records